Ел Каризалито има више значења:

 Ел Каризалито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризалито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризалито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризалито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризалито (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризалито (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризалито (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику